Estelle Silvia Ewa Mary, född 23 februari 2012 i Solna i Stockholms län, är en svensk arvprinsessa och hertiginna av Östergötland. Hon är dotter till kronprinsessan Victoria och prins Daniel och är enligt successionsordningen nummer två i den svenska tronföljden, efter sin mor och före sin bror prins Oscar. Hennes titel är Hennes Kungliga Höghet Estelle, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Östergötland.

Biografi

Födelse 
I augusti 2011 meddelade Kungliga Hovstaterna att kronprinsessparet väntade sitt första barn. Den 23 februari 2012 klockan 04:26 föddes prinsessan Estelle på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. I förlossningsteamet ingick bland andra överläkare, docent Lennart Nordström. Prinsessan var 51 centimeter lång och vägde 3 280 gram. Födseln fick stor medial uppmärksamhet – inom ett dygn hade 2 300 tidningsartiklar publicerats i Sverige och ytterligare 3 300 utomlands.

Den 24 februari 2012 skedde den traditionella vittnesbekräftelsen på Haga slott. Vittnen var riksdagens talman Per Westerberg, statsminister Fredrik Reinfeldt, riksmarskalk Svante Lindqvist och överhovmästarinnan Alice Trolle-Wachtmeister. Klockan 11:15 sammanträdde regeringen i konselj på Stockholms slott, där kung Carl XVI Gustaf tillkännagav prinsessans namn och att hon tilldelats hertiginnedömet Östergötland. Konseljen följdes av en tacksägelsegudstjänst (Te Deum) i Slottskyrkan.

Den 30 april 2012 visades prinsessan Estelle upp offentligt för första gången. Det skedde på Stockholms slott i Stockholm i samband med Carl XVI Gustafs 66-årsdag.

Dop 
Prinsessan Estelle döptes den 22 maj i Slottskyrkan på Stockholms slott med ärkebiskop Anders Wejryd, överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark och domprost Åke Bonnier som officianter. Karl XI:s dopfunt användes. Det tillkännagavs då att hennes faddrar är kronprins Willem-Alexander av Nederländerna (numera kung), kronprins Haakon Magnus av Norge, kronprinsessan Mary av Danmark, morbror prins Carl Philip och faster Anna Westling Söderström. Vid dopet tilldelades prinsessan Serafimerorden.

Namnen 
Namnet Estelle har tidigare förekommit inom släkten genom Estelle Bernadotte, kung Carl XVI Gustafs gudfar Folke Bernadottes fru. Estelle heter även prinsessan Désirées första barnbarn, en äldre syssling till prinsessan Estelle.
Namnen Silvia och Ewa har prinsessan fått efter sin mormor drottning Silvia respektive sin farmor Ewa Westling. Mary är namnet på prinsessans gudmor kronprinsessan Mary av Danmark.

Uppväxt 
Vid två års ålder gjorde Estelle den 17 maj 2014 officiell debut när hon som första uppdrag invigde den sagostig som hon fått i dopgåva av Östergötlands län. Den 25 augusti 2014 började hon på ur och skur-förskolan Äventyret i Danderyds kommun utanför Stockholm. Den 21 augusti 2018 började Estelle förskoleklass på friskolan Campus Manilla på Djurgården i Stockholm.

Ordnar och dekorationer

Svenska ordnar och dekorationer
  Ledamot och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden (Serafimerorden), räknas från födseln men fick insignierna vid sitt dop (23 februari 2012)
  Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II (15 september 2013)

Härstamning 
Bland prinsessans anmödrar – som varit regerande drottningar – återfinns Spaniens grundare Isabella I av Kastilien, den skotska drottningen Maria Stuart, de bägge ryska kejsarinnorna Katarina I och Katarina den stora samt närmare i tid Storbritanniens drottning Viktoria, som både hennes morfars far (prins Gustaf Adolf) och morfars mor (prinsessan Sibylla) var barnbarnsbarn till.

Anfäder

Galleri

Referenser

Noter

Externa länkar 
Kungahusets sida om prinsessan Estelle

Svenska prinsessor
Svenska hertiginnor
Huset Bernadotte
Kvinnor
Födda 2012
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Artiklar med släktträd
Personer från Solna
Levande personer
Mottagare av Serafimerorden
Ättlingar till Carl XVI Gustaf
Wikipedia:Projekt neutralitet